Рожок — многозначный термин:

 Рожок (в быту запорожских казаков) — приспособление для хранения пороха, пороховница. Также одно из распространённых в казацкой среде прозвищ, позднее ставшее фамилией.
 Рожок — русский народный духовой музыкальный инструмент; использовался, в основном, пастухами.
 Рожок — бутылочка для кормления детей.
 Рожок — приспособление в виде небольшой округлой лопатки для комфортного надевания обуви без сминания задников.
 Рожок (военное дело) — коробчатый магазин, как правило, изогнутой формы.
 Рожок — шестислойное среднепалеолитическое (мустье) поселение на побережье Таганрогского залива Азовского моря
 Рожок — то же, что рогалик, маленькая сдобная булочка или хлебец в виде рога.
 Рожок — холдер для кофеварки, в который вставляется фильтр с кофе.

Фамилия 
 Рожок, Владимир Иванович (1946—2020) — ректор Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского, украинский хоровой дирижёр.
 Рожок, Владислав Николаевич (род. 1953) — советский и российский тренер по лыжному двоеборью.
 Рожок, Сергей Владимирович (род. 1985) — украинский футболист, полузащитник.

Топоним 
 Рожок — река в Брянской области, левый приток Судости.
 Рожок — хутор в Кашарском районе Ростовской области России.
 Рожок — хутор в Неклиновском районе Ростовской области России.
 Рожок — деревня в Дрогичинском районе Брестской области Белоруссии.
 Рожок — село в Литинском районе Винницкой области Украины.

См. также 

 Рожки